De Schotse voetbalclub Motherwell FC speelt sinds 1991 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Motherwell FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Schotland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Motherwell FC
Motherwell FC